Kristofer "Dojan" Björkman född 1967, är en svensk IT-entreprenör tillika äventyrare som startat ett antal svenska webbplatser.

Björkman startade tidningen Edge Sports Magazine, TV-programmet Edge TV på ZTV, samt Edgemag.se. Han var med och grundade Spray.se (Cirkus Media AB) tillsammans med en av grundarna av Spray Interactive, Jonas Svensson. Han var även med att starta en av Europas första publika flygbokningssystem på webben, Mrjet.se. Efter ett VD-uppdrag för det då Sprayägda mediabolaget Funsport AB flyttade han över till Bonnier Entertainment och grundade SF-anytime.com. Strax därefter, år 2003, grundade han MyNewsdesk med utgångspunkt från egen idé och mission om att organisera om och effektivisera hela PR-industrin. Jämte detta, år 2005, var han också han med och grundade TV4 webb-TV, förlagan till TV4 Play.

Källor 

Män
Födda 1967
Personer inom Sveriges näringsliv under 2000-talet
Levande personer